Růžotvaré (Rosales) je řád vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje 10 čeledí a je kosmopolitně rozšířen. Hospodářsky nejvýznamnější jsou čeledi růžovité, kopřivovité a morušovníkovité.

Charakteristika 
Po morfologické stránce jde o velmi různorodý řád. Společným znakem růžotvarých je především češule v květech (chybí u odvozenějších čeledí, které mají větrosprašné květy) a redukovaný nebo chybějící endosperm v semenech.

Řád zahrnuje celkem 10 čeledí, 257 rodů a asi 7500 druhů. Je rozšířen kosmopolitně. Největší počet druhů zahrnuje čeleď kopřivovité (Urticaceae), nejvíce rodů je v čeledi růžovité (Rosaceae). Největším rodem je fíkovník (Ficus), který zahrnuje asi 800 druhů.

Taxonomie 
Monofyletičnost skupiny byla potvrzena výsledky analýz rbcL, atpB a 18S sekvencí DNA.

Podle kladogramů APG je bazální skupinou řádu čeleď růžovité (Rosaceae). Dále se řád dělí na dvě monofyletické větve. Jedna je tvořena čeleděmi řešetlákovité (Rhamnaceae), hlošinovité (Elaeagnaceae), Dirachmaceae a Barbeyaceae, druhou tvoří převážně větrosprašné čeledi s redukovanými květy: jilmovité (Ulmaceae), kopřivovité (Urticaceae), morušovníkovité (Moraceae) a konopovité (Cannabaceae).

Fylogenetické vztahy byly v r. 2011 potvrzeny obsáhlou multigenovou analýzou. Podle ní vypadá fylogenetický strom řádu Rosales následovně:

Využití 
Mezi hospodářsky významné zástupce patří především růžovité (Rosaceae), které tvoří převážnou většinu ovocných dřevin pěstovaných v mírném pásu, dále pak konopovité (Cannabaceae) a morušovníkovité (Moraceae).

Přehled čeledí 
 hlošinovité (Elaeagnaceae)
 jilmovité (Ulmaceae)
 konopovité (Cannabaceae)
 kopřivovité (Urticaceae)
 morušovníkovité (Moraceae)
 růžovité (Rosaceae)
 řešetlákovité (Rhamnaceae)
 Barbeyaceae
 Dirachmaceae

Reference

Externí odkazy 
 
 Biolib

 
Botanické řády
Vyšší dvouděložné